Next – brytyjska sieć sklepów odzieżowych
 NeXT – nieistniejąca już firma komputerowa
 Next – marka papierosów
 Next – film amerykański z 2007 roku
 Next – magazyn komputerowy wydawany od 2007 roku
 Next – książka Michaela Crichtona z 2006 roku
 Next – program amerykański MTV z lat 2005-2008

Zobacz też:
 Who's Next – album The Who